Miličević oder Milićević ist der Familienname folgender Personen:

 Adrian Milićević (* 1998), kroatischer Handballspieler
 Ivana Miličević (* 1974), US-amerikanische Schauspielerin
 Ljubo Miličević (* 1981), australischer Fußballspieler
 Tomislav Miličević (* 1979), US-amerikanischer Gitarrist
 Vladeta Milićević (1898–1970), jugoslawischer Polizeibeamter und Politiker